Бербешти има више значења:

 Бербешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Бербешти (Лалошу), насеље у округу Валча у Румунији
 Бербешти (Бербешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Бербешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији